Бекство () може да се односи на:

 Бекство (филм из 1968)
 Бекство (филм из 1972)
 Бекство (филм из 1998)
 Бекство (филм из 2013)
 Бекство из Шошенка
 Бекство из Њујорка
 Бекство из Алкатраза (филм)
 Бекство (Повратак отписаних)
 Бекство из затвора (ТВ серија)
 Бекство од слободе, књига из 1941.